Fylkesväg 1 i Trøndelag fylke går mellan Turifoss och Kluksdal i Meråker kommun i Norge. Vägen är 16,1 km lång.

Korsande vägar 
Fylkesväg 3
E14

Fylkesvägar i Trøndelag fylke
Meråkers kommun